Sina kan syfta på:

Grekland 
4 Sína, berg, Peloponnesos,

Irak 
5 Sīnah, ort, Dahuk,

Musiker 
 Sina Doering, tysk trummis och youtubare.

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar